Belle Épine est un centre commercial de Thiais dans le Val-de-Marne inauguré en 1971.

 Belle Épine est un film français de Rebecca Zlotowski, sorti en 2010.

En botanique, belle épine  peut faire référence à :
 La belle épine, une variété de châtaignier,
 La belle épine du Mas, une variété de poire.